Aspidostomatidae är en familj av mossdjur. Aspidostomatidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Aspidostomatidae finns 12 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Aspidostomatidae